Heinz Maier-Leibnitz — físico alemão
Gottfried Wilhelm Leibniz — matemático alemão
Leibnitz (Áustria) — cidade austríaca
Leibnitz (cratera) — cratera lunar

Desambiguação